Moulines puede referirse a: 

 Moulines, comuna francesa en Calvados.
 Moulines, comuna francesa en Mancha.
 Carlos Ulises Moulines, filósofo de la ciencia.